Kasperek:
 Andrzej Kasperek (ur. 1958) – polski pisarz i eseista
 Artur Kasperek (ur. 1966) – polski fagocista
 Dariusz Kasperek (ur. 1966) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Janusz Kasperek (1960–1998) – polski pilot, dyrektor aeroklubu w Świdniku
 Ryszard Kasperek (1931-2018) – polski pilot samolotowy, śmigłowcowy, instruktor samoloto!wy i śmigłowcowy, zawodnik sportów samolotowych i śmigłowcowych